Peronospora ist eine Pilzkrankheit bei vielen Kulturpflanzen:

 Falscher Mehltau Allgemein
 Falscher Mehltau der Weinrebe